Albaum steht für:

 Albaum, Dorf der Gemeinde Kirchhundem

 Lazar Israelowitsch Albaum (1921–1997), usbekisch-sowjetischer Archäologe und Kunsthistoriker